Pelasgus (geslacht), een vissengeslacht
De  gelatiniseerde schrijfwijze van Pelasgos